Михалевичи — топоним:

 Босния и Герцеговина
 Михалевичи — село в общине Братунац Республики Сербской.
 Михалевичи — село в общине Бусовача Федерации Боснии и Герцеговины.

 Россия
 Михалевичи — деревня, Сухиничский район, Калужская область

 Хорватия
 Михалевичи — село в составе города Плетерница.